Păduraru:
 Adrian Păduraru
 Andreea Păduraru (actriță)
 Andreea Păduraru (ingineră de sunet)
 Andreea Păduraru (regizoare)
 Angela Păduraru
 Maria Păduraru
 Neculai Păduraru
 Nicușor Păduraru
 Pavel Păduraru
 Petru Păduraru

Pădurariu 
 Ioana-Smaranda Pădurariu (de)

Vezi și 
 Andreea Păduraru (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale